Bogdan steht für:

 Bogdan (Name), ein slawischer männlicher Vor- und Familienname
 Großer Bogdan, Berg in Bulgarien
 Bogdan, ehemaliger Name der Gemeinde Bogda im Banat in Rumänien
 einen ukrainischen Fahrzeughersteller, der Nachfolgebetrieb des Luzki Awtomobilny Sawods

Siehe auch:
 Bogdahn
 Bohdan
 Bogdana